Hurt:
 «Hurt (группа)» — американская метал-группа.

См. также 
 Хёрт